Унаня́н (), («Золотой лик») — армянская фамилия.

Носители фамилии:
 Унанян, Ерванд (род. 1979) — армянский футболист.
 Унанян, Ованес Вагаршакович (род. 1952) — армянский военный деятель.
 Унанян, Наири Грачаевич (род. 1965) — армянский террорист.
 Унанян, Размик Вачаганович (род. 1994) — российский тяжелоатлет.
 Унанян,  Сарибек Агасович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.

Примечания